Шуу́р () — фамилия. Известные носители:

 Шуур, Дайан (род. 1953) — американская джазовая певица и пианистка.
 Шуур, Дженнифер — американская телесценаристка и продюсер.